Alfonso Ferrabosco il giovane – gambista e compositore inglese, figlio dell'omonimo
 Alfonso Ferrabosco l'anziano – compositore italiano, padre dell'omonimo
 Martino Ferrabosco – architetto e incisore italiano
 Pietro Ferrabosco – architetto italiano